Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1982 je sedemindvajseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 28. januarjem in 7. februarjem 1982 v Schladmingu, Avstrija, v štirih disciplinah za moške in ženske. To prvenstvo je zadnje, ki je potekalo na sodo leto, z izjemo Prvenstva leta 1996, ki je bilo prestavljeno za eno leto zaradi pomanjkanja snega. Bojan Križaj in Boris Strel sta dosegli prvi jugoslovanski in slovenski medalji v alpskem smučanju.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

1982
1982 v športu
Športne prireditve v Avstriji
Schladming